Carl Fahlstedt ist der Name folgender Personen:

* Carl Fahlstedt (Lexikograf) (1863–1931), schwedischer Lexikograf
 Carl Adolf Fahlstedt (1788–1841), schwedischer Militär